Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2021  kan avse
Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 - mästerskapet var ursprungligen planerat att spelas under 2020 men har flyttats till 2021 och Uefa har inte ändrat årtalet för mästerskapet.
Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 - mästerskapet var ursprungligen planerat att spelas under 2021 men har flyttats till 2022 och Uefa har ändrat årtalet för mästerskapet.
Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021